Reşadiye (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Reşadiye (schiereiland), een schiereiland in het zuidwesten van Turkije
 Reşadiye (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Reşadiye